Гагарин, Семён: Гагарин, Семён Иванович (ок. 1690 — ?) — государственный и военный деятель, казанский, а позже нижегородский вице-губернатор.
 Гагарин, Семён Никитич — воевода начала XVII века; старший брат князя Н. Н. Гагарина.